Козинка (Мокрая Козинка) — река в России, протекает в Белгородской области. Правый приток Оскола.

География 
Река Козинка берёт начало у посёлка Старый Хутор. Течёт на юг, пересекает автодорогу , далее протекает вдоль российско-украинской границы. У села Новопетровка поворачивает на восток. Устье реки находится у села Знаменка в 197 км по правому берегу реки Оскол. Длина реки составляет 44 км, площадь водосборного бассейна 655 км².

Притоки (км от устья) 
 15 км: река Ураевка

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Оскол ниже Старооскольского гидроузла до границы РФ с Украиной, речной подбассейн реки — Северский Донец (российская часть бассейна). Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 05010400312107000012070
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 107001207
 Код бассейна — 05.01.04.003
 Номер тома по ГИ — 07
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Белгородской области
Притоки Оскола
Пограничные реки